Элла Кейт Юинг (, 9 марта 1872 — 10 января 1913) — жительница штата Миссури, самая высокая женщина в мире в свою эпоху. Выступала на цирковых аттракционах под именем «Гигантесса из Миссури».

Биография 

Родилась в Ла-Гранже, штат Миссури, единственный ребенок Бенджамина Ф. и Анны Элизы (Херринг) Юинг. В младенчестве вместе с семьей переехала в небольшую общину в Скотленде в Рейнбоу, к юго-востоку от Горина, штат Миссури. До 7 лет не проявляла признаков гигантизма и росла как обычный ребенок. В 14 лет достигла роста 208 см (6 футов 10 дюймов) и переросла не только других детей, но также собственных родителей и других взрослых. Жители Рейнбоу и Горина, привыкшие к девочке, относились к ней с жалостью. Однако в 1885 году Юинг впервые столкнулась с жестокостью реального мира. Юинг попросили зачитать Декларацию независимости на праздновании 4 июля в Вайконде, штат Миссури. Увидя девочку, публика отреагировала шокированными вздохами, хихиканьем и смехом. Девочку увели в слезах, этот инцидент окажет глубокое влияние на ее дальнейшую жизнь.

Максимальный рост Юинг является предметом споров, но некоторые источники утверждают, что он превышал 8 футов (243,84 см). В дневнике ее матери указано, что рост Эллы прекратился в 22 года на отметке 8 футов 4 дюйма (254 см). Официально ее рост не был задокументирован, из-за чего в Книге рекордов Гиннесса Элла не зафиксирована как рекордсмен, однако в книге указано, что ее рост достигает 7 футов 4 с половиной дюйма (224,79 см), и на время смерти, возможно, был 8 футов 3/4 дюйма (245,745 см). Как и у многих людей с гипофизарным гигантизмом, руки Эллы были большой длины, кисти и стопы были исключительно большими. Она носила изготовленную на заказ обувь 24 размера (размеры США), на пальцы часто надевала по нескольку колец, чтобы скрыть их необычайную длину.

Цирковая карьера 

Поначалу Элле не нравилось, когда на нее пялились, но потом, приняв неизбежное, она решила извлекать выгоду из своего роста и согласилась выступать и гастролировать. Будучи баптистской веры, она не выходила по воскресеньям. Одно время Цирк братьев Ринглинг, Барнума и Бейли представлял ее как самую высокую женщину на Земле. Ее цирковая карьера началась в 20 лет, когда Льюис Эпштейн, владелец музея и импресарио из Чикаго, предложил Элле 1000 долларов за 27 дней работы на него в качестве экспоната музея. По контракту родителям Эллы разрешили сопровождать ее, так что семья считала это чем-то вроде оплачиваемого отпуска, посещая достопримечательности Ветреного города, пока Эллы была свободна. Вскоре после возвращения домой в Горин Льюис Эпштейн сделал еще большее предложение — 5-месячный контракт на ошеломляющие тогда 5000 долларов. Убедив своего нерешительного отца, что это больше денег, чем он мог бы заработать за пять лет тяжелой работы на ферме, Элла согласилась и уже навсегда связала жизнь с работой в музее и цирке.

Умерла от туберкулеза. Похоронена в церкви Harmony Grove недалеко от родного города Горин.

В округе Скотленд, штат Миссури, находится рыбацкое «Водохранилище Эллы Юинг». В ее честь был назван фестиваль искусств в Мемфисе, штат Миссури.

Примечания

Ссылки 
 Сайт, посвященный Элле Юинг 
Умершие в 1913 году
Родившиеся в 1872 году
Баптисты США
Люди-гиганты
Умершие от туберкулёза